
Termin -{MER}- ima više značenja.

 mER, oznaka za -{GPR30}- receptor. 
 Mer, receptor tirozinska kinaza iz TAM familije.